Павел Шварц:
 Шварц, Павел Иванович (?—1852) — русский агроном, автор ряда трудов по садоводству и огородничеству.
 Шварц, Павел Фридрихович (1875—1934) — русский живописец, график, театральный художник.